

Toponyme

Algérie 
 Baraki, commune et grande ville de la wilaya d'Alger

Pologne 
 dans la voïvodie de Lublin
 Baraki, village du powiat de Krasnystaw
 Baraki, village du powiat de Kraśnik
 Baraki, village du powiat de Lublin
 dans d'autres voïvodies
 Baraki, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Baraki, village de la voïvodie de Mazovie
 Baraki, village de la voïvodie de Podlachie

Fiction 
 Baraki, série télévisée belge.